Il doppio femminile  del torneo di tennis Ordina Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Lisa McShea e Milagros Sequera che hanno battuto in finale Jelena Kostanić e Claudine Schaul 7-6(3) 6-3.

Teste di serie 

 Barbara Schett /  Patty Schnyder (semifinali)
 Lisa McShea /  Milagros Sequera (campionesse)

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (primo turno)
 Caroline Dhenin /  Jennifer Russell (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2004